Малаялам может означать:

 Малаялам — язык, распространённый в Индии (в основном среди народа малаяли).
 Малаялам — письменность языка малаялам.
 Малаялам — блок Юникода, содержащий символы письменности малаялам.